Niemcy:
 Barchfeld – dzielnica Kranichfeld
 Barchfeld – dzielnica gminy Barchfeld-Immelborn w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Barchfeld – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Barchfeld-Immelborn – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Zobacz też:
 Bargfeld